Söllnitz bezeichnet:
 Söllnitz (Blankenhain), Ortsteil von Blankenhain in Thüringen
 Söllnitz, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, siehe Polnisch Zielenica (Malechowo) 

Siehe auch:
 Sollnitz